Angélique-Gabrielle de Sufferte-Joumard des Achards (1716-1782), noble française ;
 Étienne Joumard (1995- ), joueur de basket-ball français ;
 Joseph Joumard (1851-1923), acteur français.